Юрий Викторович Голиков (8 декабря 1947 года, г. Калинин) — советский, затем узбекский, затем российский шашечный композитор, судья и организатор соревнований по шашечной композиции. Как композитор специализируется в задачном жанре.
По специальности — военнослужащий. Мастер FMJD по шашечной композиции

Биография 
1955—1963 — школ № 21 г. Калинина/Тверь

Из интервью: «Шашками увлекся примерно лет в 14-15, когда однажды увидел в отрывном календаре шашечную позицию, которую попытался решить самостоятельно. Через пару недель посмотрел решение и просто „обалдел“ от финального удара с поля „h2“, при котором уничтожались 9 шашек противника. Шашки стали моим досугом на всю жизнь. Основательно шашечной композицией я начал заниматься с 1968 года. Моими наставниками стали А.Павлов, А.Виндерман, Н.Пустынников, которые научили меня основам составления этюдов, концовок, задач».

Служил в Ногинском районе в 1967—1990 гг. Закончил Горьковское /Нижегородское/ Высшее Зенитно-Ракетное Командное Училище (1990).

После развала СССР — в Узбекистане.

 Спортивные успехи
 1 место — чемпионат Москвы 1976
 4 место — чемпионат СССР 1980
 6 место — чемпионат мира PWCZ-I 2011—2012
 Судья
 Чемпионат Белоруссии по шашечной композиции 2012
 Чемпионат Украины по шашечной композиции 2013

Литература 
 Семён Беренштейн. Бездонность красоты (к 60-летию Юрия Викторовича Голикова)// сайт «Шашки в России», 2007

Ссылки 
 Интервью

Шашечные композиторы СССР
Шашечные композиторы России
Шашечные журналисты
Мастера ФМЖД